Desecrate es un grupo musical de Bogotá, Colombia, que interpreta  groove metal y death metal.

Historia 
DESECRATE es una banda fundada en el año de 1998, en el 2002 William Ortiz retoma el proyecto y realiza su primer demo llamado MACHINE con buena aceptación entre la escena colombiana. En el 2004 consuma su primer trabajo discográfico llamado SUBJECT X el cual logró incursionar de buena manera en la historia del metal colombiano. La banda fue nominada a los Premios SHOCK y premios Mucha música. DESECRATE ha participado en tres ediciones del Festival Rock al Parque; 2004, 2005 y 2010. En el 2007 cambia nuevamente de músicos, realizando otro demo llamado SANGRE Y DOLOR.
 
En el 2008 sale al mercado un CD recopilatorio de 10 años 10TH YEARS OF CRUSHER, con el cual la banda hizo un resumen de su primera década en la escena. En el 2009 graban un demo de 4 canciones llamado COLOMBIA, el cual muestra una nueva etapa musical de la banda. Han tenido la oportunidad de tocar junto a bandas como Hypocrisy, Arch Enemy, Nile, At the Gates, Cancer y  Shadows Fall,  entre otras.   

Actualmente la Banda trabaja en un promocional llamado Future, el cual incluira tres temas.

Integrantes

Formación actual 

 William Ortiz - Voz
 Wilmar Rondon -Bajo
 Jan Paul Delgado - Batería 
 Alexander Rodríguez - Guitarra

Enlaces externos 

 Encyclopaedia Metallum -Desecrate
 http://metalalacarta.com/desecrate/
 http://www.factormetal.com/tag/desecrate/
 Facebook
 http://www.shock.co/videos/desecrate-animal

Grupos de rock de Colombia
Grupos de death metal de Colombia
Grupos de Groove metal
Grupos de música formados en 1998
Rock de Colombia
Rock latinoamericano